Австралийская федеральная полиция является федеральным органом полиции Австралийского Союза, входит в портфель министерства внутренних дел и Министерства генерального прокурора. Официально создана 19 октября 1979 года в результате реформирования трех ранее существовавших ведомств: полиции Содружества, полиции Австралийского союза и федерального бюро по борьбе с наркотиками. В функции Австралийской федеральной полиции, кроме обще-полицейских, входят внешняя разведка и охрана безопасности главы государства и Правительства.

Текущие направления работы 
 Незаконный оборот наркотиков
 Торговля людьми, в том числе сексуальное рабство и эксплуатация человека
 Серьёзные крупное мошенничество против правительства
 Преступности с участием информационных технологий и связи
 Предупреждение, борьба и расследования терроризма
 Транснациональные и мульти-юрисдикционные преступления
 Отмывание денег
 Организованная преступность
 Обеспечение авиационной безопасности в крупных аэропортах Австралии

Учреждения 
 Национальная координационная группа по вопросам без вести пропавших
 Австралийское Национальное центральное бюро Интерпола 
 Австралийский центр данных взрывчатых веществ
 Международная группа развертывания
 Команда торжественного протокола (почетный караул)
 Аэропортовые службы Австралийской федеральной полиции

Подобные учреждения в других странах 
 Австрия
 Федеральное управление уголовной полиции
 Бразилия
 Федеральная полиция
 Канада
 Королевская канадская конная полиция (КККП)
 Германия
 Федеральная полиция
 Федеральное управление уголовной полиции 
 Ирландия
 Национальное бюро уголовного розыска
 Новая Зеландия
 Полиция Новой Зеландии
 Россия
 Федеральная служба безопасности (ФСБ)
 Испания
 Национальная полиция (CNP)
 США
 Федеральное бюро расследований (ФБР)
 Федеральная служба охраны

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Австралийская федеральная полиция - официальный сайт
 Австралийская федеральная полиция - фото

Государственные агентства Австралии
Полиция Австралии
Правоохранительные органы Австралии